Mayor of Detroit — мікстейп репера Proof, виданий 3 жовтня 2008 р. для безкоштовного завантаження на Rapbasemement.com за день після уродин виконавця (2 жовтня), покійному саме було б 35 років. Реліз містить пісні з участю Обі Трайса, J-Hill та ін. Виконавчі продюсери: Mixtape Assassin, Dirty Jason. Трек «We Here», спродюсований Sicknotes, також є на альбомі Private Circle (2002) гурту Raw Collection.

Список пісень

Диск 1

Диск 2

Посилання 

Альбоми Proof